Créac’h est un mot d’origine bretonne signifiant « hauteur, promontoire » (cf. krecʼh) et qui peut faire référence à :
 Phare du Créac'h situé sur la pointe de Créac’h sur l'île d'Ouessant,
 Bertrand Créac’h sculpteur français,
 Menhir de Creac'h Edern à Plouigneau.

Patronyme breton
Homonymie de monument